Ludwig Pfeiffer henviser til:

 Ludwig Georg Karl Pfeiffer (1805–1877) – tysk læge, botaniker og malakolog
 Ludwig Karl Ehrenfried Pfeiffer (1861–1945) – tysk læge og hygiejniker